Открытый чемпионат Нидерландов — пригласительный снукерный турнир, который проходит в Нидерландах.

В этом турнире могут участвовать как профессионалы, так и любители. В общем в Dutch Open, который проходит в De Dieze Snooker Centre (Хертогенбос), принимает участие большое количество снукеристов.

Спонсор турнира — компания InterConnect.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры в Нидерландах